La Muette – stazione della metropolitana di Parigi
Quartier de la Muette – quartiere del XVI arrondissement di Parigi
La Muette – episodio del film Parigi di notte del 1965 diretto da Claude Chabrol